Worcester může znamenat:

Města

Anglie 
 Worcester — město v Anglii

USA 
 Worcester (Massachusetts) — město v Massachusetts
 Worcester (Missouri) — město v Missouri
 Worcester (New York) — město v New Yorku
 Worcester (Pensylvánie) — město v Pensylvánii
 Worcester (Vermont) — město ve Vermontu
 Worcester (Wisconsin) — město ve Wisconsinu

Jihoafrická republika 
 Worcester (Západní Kapsko) — město v Západním Kapsku

Související články 
 Worcestrová omáčka — omáčka

Externí odkazy